Distrikt Aco bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Aco (Concepción), Distrikt in der Provinz Concepción (Region Junin)
 Distrikt Aco (Corongo), Distrikt in der Provinz Corongo (Region Ancash)